Knik peut désigner :
 la Knik, une rivière des États-Unis en Alaska ;
 le glacier Knik, un glacier des États-Unis en Alaska ;
 Knick River, localité d'Alaska dans le Borough de Matanuska-Susitna
 Knick-Fairview, localité d'Alaska dans le Borough de Matanuska-Susitna